Birger Maertens – calciatore belga
Freddy Maertens – ex ciclista su strada e pistard belga
Rémy Maertens – tiratore di fune belga
Robert Maertens – allenatore di calcio e calciatore belga